Estándar (del inglés standard, «estandarte») puede hacer referencia a:

Tecnología
 Norma (tecnología)
 Estandarización
 Estándares web, especificaciones de la World Wide Web.
 RIM-66 Standard, misil.
Música
 Estándar en música es un esquema básico para entender una pieza. Se entiende que es lo suficientemente conocida y ambigua como para poder realizar diferentes interpretaciones que difieran más allá de la dinámica.
 Estándar del jazz es un tema que ha adquirido cierta notoriedad, que es conocido por todos los músicos y ha sido objeto de numerosas versiones.
 Estándar del blues

Empresas
 Standard Bank, entidad bancaria.
 Standard Oil, empresa petrolera.
 Der Standard, periódico austríaco.
 The Standard, periódico de Kenia.

Misceláneas
 Standard (Illinois), localidad estadounidense.
 Estándar (química), preparación que contiene una concentración conocida de un elemento específico o sustancia.
 Lengua estándar, el lecto considerado habitualmente correcto para la grafía, la fonología y la sintaxis de un idioma; puede o no corresponderse exactamente con las reglas fijadas por la academia de la lengua pertinente.
 Standard, una película de Argentina dirigida por Jorge Acha que se produjo en 1989.